Pedi – popolo africano
 Lingua pedi o sotho del nord